

Вжесьце — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Вжесьце — село в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства